Языковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Языковская волость (Курмышский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Языковская волость (Симбирский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Языковская волость (Чернский уезд) — в составе Тульской губернии
 Языковская волость (Мензелинский уезд) — в составе Уфимской губернии